Minburn kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Minburn, Alberta, ort,

USA 

 Minburn (ort i USA), Iowa, Dallas County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar